Bergmännisch steht für:
die bergmännische Sprache, siehe Bergmannssprache
die Methoden, Techniken und Gebräuche des Bergmannes (als Ausführender des Bergbaues), siehe Bergmann und Bergbau